Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2022/23 są 31. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. W lidze uczestniczyć będzie 16 drużyn, w tym trzech beniaminków - Torpedo Moskwa, Fakieł Woroneż oraz FK Orenburg.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Miejsce po danych kolejkach 

Źródło: 12 marca 2023

Wyniki 

|}
Źródło: 12 marca 2023

Baraże 

Zwycięzca:

Zwycięzca:

Statystyki

Bramki, kartki

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w Rosji